Би́пер ( от beep гудок, звуковой сигнал) — общее название разнородных устройств, предназначенных для подачи или связанных со звуковыми сигналами.
 Бипер — специальное устройство, предназначенное для генерации тонов DTMF, используемое совместно с телефонами, которые не поддерживают тоновый набор.
 Бипер прислоняют к микрофону телефонной трубки и используют его собственную клавиатуру для набора номера или управления системами голосовых меню (IVR).
 Бипер — приёмник-передатчик на случай попадания в снежную лавину. Предназначен для приёма и передачи радиосигнала и оборудован световым индикаторным табло, указывающим азимут и расстояние в метрах до передающего бипера, работающего на частоте 457 kHz (стандартная частота для всех существующих биперов).
 Прибор предназначен для использования профессиональными спасательными службами, а также альпинистами, горнолыжниками, сноубордистами — всеми, кто подвержен риску лавинной опасности.
 Бипер — цифровой пейджер. Реже обычный буквенно-цифровой пейджер.
 Бипер — жаргонное название встроенного динамика персонального компьютера («спикера»).